Dichgans ist der Familienname folgender Personen: 

 Christa Dichgans (1940–2018), deutsche Malerin
 Hans Dichgans (1907–1980), deutscher Jurist, Manager und Politiker (CDU)
 Johannes Dichgans (* 1938), deutscher Neurowissenschaftler und medizinischer Neurologe in Tübingen